Normalmaß kann bedeuten:
 in der Metrologie ein Normal, ein genaues Vergleichsmaß, das zur Eichung oder Kalibrierung anderer Messmittel dient
 Mutterteilungen bzw. Mutterkreise einer Teilmaschine, die auf kleinere Teilkreise oder Maßstäbe übertragen werden
 die durchschnittliche oder übliche Größe eines Gegenstands (z. B. Schulmöbel, A4-Format)
 das zu erwartende Ausmaß eines Ereignisses (z. B. Hochwasser)